Caldes de Montbui kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Caldes de Montbui (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Caldes de Montbui (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar